Municipio de Nantahala puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nantahala (condado de Macon, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de Nantahala (condado de Swain, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Swain.